August Wellenkamp ist der Name folgender Personen:

* August Wellenkamp (Unternehmer) (um 1815–1880), deutscher Salinenbaukondukteur, Mitbegründer des Lüneburger Eisenwerks und Namensgeber der August-Wellenkamp-Straße in Lüneburg
 August Wellenkamp (Beamter) (vor 1856–1890), königlich preußischer Regierungsrat und Landrat in Ratibor